William Crawford peut désigner :
 William Crawford (1732-1782), un militaire et topographe américain ;
 William Harris Crawford (1772-1834), un homme politique et un juge américain ;
 William Crawford Williamson (1816-1895), un naturaliste britannique ;
 William Crawford (1825-1869), un peintre écossais.